

Chimica 
 Uus – abbreviazione di ununseptio, vecchio nome temporaneo del tennesso

Musica 
 Uus – singolo di Elastinen del 2013

Codici 
 UUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Komutovo, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia